Колланья () —  коммуна в Италии, в провинции Реджо-нель-Эмилия области Эмилия-Романья.

Население составляет 991 человек (2008 г.), плотность населения составляет 15 чел./км². Занимает площадь 67 км². Почтовый индекс — 42037. Телефонный код — 0522.

Покровителем коммуны почитается святой апостол Варфоломей, празднование 24 августа.

Демография

Администрация коммуны 
Официальный сайт:

Примечания

Ссылки 
 
 Национальный институт статистики
 http://www.istat.it/english/